Хей () — прізвище.

 Білл Хей — канадський хокеїст.
 Вірджинія Хей — австралійська акторка.
 Джордж Густав Хей — колекціонер індіанських артефактів.
 Луїза Хей — американська письменниця.
 Джон Мільтон Хей — американський державний діяч.
 Девід Хей — британський боксер-професіонал.
 Девід Хей — шотландський футболіст.
 Коді Хей — канадський фігурист.
Антуан Хей — німецький футболіст, футбольний тренер та функціонер.

 Повіт Камі-Хей
 Повіт Сімо-Хей

Інше 
 3125 Хей
 Хей (літера гебрейської абетки)

Англійські прізвища